Drage (fabeldyr anglicisme dragon) har flere betydninger eller specialiseringer:
 Drage (fabeldyr) – et flyvende og ildspyende fabeldyr
 Wyvern - tobenet drage
 Lindorm
 Drageunge - i gamle dage blev hulepadder opfattet som drageunger
 Drage (kinesisk) – drager indenfor kinesisk kultur
 Dragon - beredent infanteri eller lette kavalerienheder.
 Drage (snorholdt) – et menneskefremstillet flyvende objekt båret af vinden
 Dragefly – trekantet, vægtskiftestyret svævefly til en eller to personer.
 Drage (sejlbåd); tidligere olympisk bådtype.
 Drage (krybdyr) – nogle arter fra krybdyrfamillien fordi de kan svæveflyve
 Mudderdrage – en mikroskopisk hvirvelløs dyreart
 Komodovaran - på engelsk Komodo Dragon
 Dragé – type af slik eller lægemiddel hvor hvert stykke, tablet etc. er overtrukket med et sukkerlag e.lign.; kan også staves drage

 Stednavne
 Drage (Nordfrisland), i Stabelholm/Nordfrisland, Slesvig-Holsten
 Drage (Steinburg), i Steinburg, Slesvig-Holsten
 Drage (Nedersachsen), i Harburg, Nedersachsen

 Den polske flod Drawa hedder Drage på tysk

 Se også
 Dragen – et stjernebillede
 Vikingeskib (drageskib)
 Draugen – en stærk dødning i Nordisk mytologi, uden altid at være en rigtig drage
 Drag – smal landtange.
 Drag – flertydig.
 Drageblodstræ - kaldes sådan, da mange arter i slægten har en rødlig harpiks kaldet drageblod.
 Dragetænder - pyramideformede forsvarsspærringer.
 Drageguld - lysmos
 Dragefrugt - spiselige
 Denne bog kaldes populært for dragebog og på engelsk for green dragon book; "Principles of Compiler Design" af Alfred Vaino Aho, Ravi Sethi og Jeffrey David Ullman. 7. april 2021, version2.dk: 'Dragebog'-forfattere vinder Turing-prisen
 Dragefisk - slægt: Pterois
 Dragefisk (Bathophilus) (fx Bathophilus Flemingi, eng. highfin dragonfish)
 Drager (kurér) - i betydningen kurér